PIN steht als Abkürzung für
 Partidul Inițiativa Națională, Partei in Rumänien
 Personal Internet Name, URN-Namensraum
 Persönliche Identifikationsnummer (PIN-Code), Identifikation gegenüber einer Maschine
 PIN (Nomenklatur), Bezeichnungen für chemische Verbindungen
 PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne, Förderverein in München
 PIN Group, Postunternehmen in Deutschland
 PIN Mail, Postunternehmen in Deutschland
 PIN-Diode, Halbleiterbauelement
 Postal Index Number, siehe Postleitzahl (Indien)
 Prostatische intraepitheliale Neoplasie, Präkanzerose der Prostata

Pin steht für:
 Pin (Haute-Saône), Gemeinde im Département Haute-Saône, Frankreich
 Pin (Shandong), Kreis in der chinesischen Provinz Shandong
 Pin (UML), Metaklasse in der Unified Modeling Language
 Pin (Volksgruppe), Volksgruppe in Vietnam, siehe Völker Vietnams
 Pin (Spiti), Fluss in Himachal Pradesh, Indien
 Pin (Computerprogramm), Programm zur dynamischen Instrumentierung von Programmen
 Pin (Film), kanadischer Film von Sandor Stern (1988)
 Pin, Langhalslaute in Thailand und Laos, siehe Phin
 Pin, Anstecknadel, meist mit einer Grafik, siehe Anstecknadel
 Pin, Nadel zum Befestigen an einer Pinnwand
 Pin, Anschluss einer integrierten Schaltung
 Pin, Kegel beim Bowling oder Kegeln
 Pin – Das Peoplemagazin, Fernsehmagazin von Sat.1
 Pinfall beim Wrestling, siehe Wrestling-Matcharten #Pinfall
 Multipin, Steckverbindung

Pin ist der Familienname folgender Personen:
 Calvin Jong-a-Pin (* 1986), niederländischer Fußballspieler
 Camille Pin (* 1981), französische Tennisspielerin
 Doriane Pin (* 2004), französische Automobilrennfahrerin 
 Élodie Bourgeois-Pin (* 1982), französische Skilangläuferin
 Gabriele Pin (* 1962), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Hadelin de La Tour du Pin (* 1951), französischer Diplomat
 Isabel Pin (* 1975), französisch-deutsche Illustratorin und Autorin

Siehe auch:
 Le Pin
 Lo Pin
 Pinn
 Pien
 The Split Pin

Abkürzung